Надим Раза (; ) — генерал сухопутных войск Пакистана. С ноября 2019 года занимает должность председателя Объединённого комитета начальников штабов.

Личная жизнь и образование 
Женат, имеет четверых детей. Окончил Кветтаский командно-штабной колледж и Университет национальной обороны в Исламабаде. В 1994 году проходил обучение в Германии.

Карьера 
В сентябре 1985 года Надим Раза поступил на военную службу в Синдский пехотный полк. Затем, работал преподавателем в Кветтаском командно-штабном колледже и Военном колледже Исламабада. В декабре 2016 года ему было присвоено звание генерал-майора, когда проходил службу в должности коменданта Пакистанской военной академии в Абботтабаде. Также Надим Раза занимал должность командующего X корпуса сухопутных войск Пакистана в Равалпинди.

В октябре 2017 года Надим Раза был назначен полковником-комендантом Муджахидских сил (структурного подразделения Национальной гвардии Пакистана). В августе 2018 года был назначен начальником Генерального штаба и вступил в должность 10 сентября 2018 года. В ноябре 2019 года стал председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Пакистана. Вступил в должность 27 ноября 2019 года.

Награждения

Примечания 

Генералы Пакистана